Sivingani bezeichnet folgende geographische Objekte in Bolivien:
 Sivingani (Anzaldo), Ortschaft im Municipio Anzaldo im Departamento Cochabamba
 Sivingani (Ayopaya), Ortschaft im Municipio Ayopaya im Departamento Cochabamba
 Sivingani Sud, Ortschaft im Municipio Vila Vila im Departamento Cochabamba

Siehe auch:
 Sivincani